Porsche steht für:

 Porsche AG, deutscher Automobilhersteller
 Porsche (Familie), namensgebende Familie
 Porsche Automobil Holding (Porsche SE), börsennotierte Holdinggesellschaft
 Porsche Team, Motorsportabteilung der Porsche AG 
 Porsche Design, Produktdesign-Unternehmen
 Porsche-Diesel Motorenbau, ehemaliger Traktoren-Hersteller
 Porsche Holding, österreichisches Handelsunternehmen

Porsche ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Porsche (* 1948), deutsche Funktionsträgerin, Politikerin (CDU) und Hochschullehrerin
 Dieter Porsche (* 1955), deutscher Extrembergsteiger, Fotograf und Buchautor

 Friedrich Wolfgang Porsche (1928–2019), deutscher Agrarwissenschaftler
 Gertrud Porsche-Schinkeová, deutsch-tschechoslowakische Rennrodlerin
 Karl Wilhelm August Porsche (1786–1840), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Louise Porsche (1904–1999), österreichische Unternehmerin, siehe Louise Piëch
 Markus Porsche-Ludwig (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler und Jurist
 Otto Porsche (1858–1931), deutscher Maler
 Peter Daniell Porsche (* 1973), deutscher Waldorflehrer und Mäzen
 Susanne Porsche (* 1952), deutsche Filmproduzentin und Medienspezialistin
 Wolfgang Porsche (* 1943), österreichischer Manager

Siehe auch:
 Arova Porsche 212 Skibob (1970)
 Porsch